Dupka – wzniesienie w miejscowości Siedlec w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów
 Dupka – wzniesienie w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn